Sdr. Nærå Fri- Og Efterskole er en lille skole i Årslev midt på Fyn. Skolen indeholder tre afdelinger: efterskolen, friskolen og børnehuset. Skolen har 100 elever i efterskolen, 200 elever i friskolen og 40 i børnehuset.

Eksterne henvisninger
 Sdr. Nærå Efterskole 
 Sdr. Nærå Friskole 
 Sdr. Nærå Børnehus 

Efterskoler